Maks Lešnik je lahko:
 Maks Lešnik starejši‎
 Maks Lešnik mlajši